Sukorady est un toponyme qui peut désigner :

Sukorady, une commune du district de Jičín, dans la région de Hradec Králové ;
 Sukorady, une commune du district de Mladá Boleslav, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie